Суперкубок Грузії з футболу 2015 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2015 року між чемпіоном Грузії Діла (Горі) та володарем кубку Грузії Динамо (Тбілісі).

Матч

Деталі

2015
Грузія
2015 у Грузії